Рід налічує 5 видів риб родини цихлові.

Види 
 Julidochromis dickfeldi Staeck 1975    
 Julidochromis marlieri Poll 1956    
 Julidochromis ornatus Boulenger 1898    
 Julidochromis regani Poll 1942    
 Julidochromis transcriptus Matthes 1959

Переглянуті (старі) назви 
 Julidochromis boulengeri див. Neolamprologus boulengeri (Steindachner 1909)    
 Julidochromis elongatus див. Lamprologus callipterus Boulenger 1906    
 Julidochromis macrolepis див. Telmatochromis dhonti (Boulenger 1919)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae